Griepenkerl ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Griepenkerl (1839–1916), deutsch-österreichischer Maler
 Friedrich Konrad Griepenkerl (1782–1849), Pädagoge und Musikwissenschaftler  
 Friedrich Griepenkerl (1826–1900), deutscher Agrarwissenschaftler
 Johannes Griepenkerl, Gräzisierung: Johannes Gryphiander (1580–1652), deutscher Rat und Schriftsteller

 Wolfgang Robert Griepenkerl (1810–1868) deutscher Schriftsteller